Заключье — деревня в Бологовском районе Тверской области.

География 
Деревня находится в 5 км от Лыкошино.

Население 
По данным 2008 года население НП составило 12 человек.

Усадьба А. С. Хренова 

Усадьба была построена приблизительно в 1897 году петербургским архитектором А. С. Хреновым. На территории усадьбы он занимался разведением лошадей, расписывался как "коннезаводчик Хренов". После революции 1917 года архитектор покинул усадьбу и больше никогда туда не возвращался.

Власть 
Деревня в административном плане относится к Валдайскому сельскому поселению Бологовского района
Тверской области.

Примечания 

Населённые пункты Бологовского района